

Делавен — місто, штат Іллінойс
 Делавен — місто, штат Міннесота
 Делавен — місто, штат Вісконсин
 Делавен — місто, штат Вісконсин